Black Shadows – film del 1920 diretto da Howard M. Mitchell
Black Shadows – film del 1923 diretto da Edward A. Salisbury
L'Équateur aux cent visages (o Black Shadows) – documentario del 1949 diretto da André Cauvin